

522001–522100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 522001 || || 25 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 522002 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 522003 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 522004 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 522005 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 522006 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 522007 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 522008 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 522009 || || 23 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 522010 || || 24 d'octubre de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 522011 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 522012 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 522013 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 522014 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 522015 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 522016 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 522017 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 522018 || || 30 d'agost de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 522019 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 522020 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 522021 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 522022 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 522023 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 522024 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 522025 || || 29 d'agost de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 522026 || || 10 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 522027 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 522028 || || 28 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 522029 || || 8 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 522030 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 522031 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 522032 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 522033 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 522034 || || 31 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 522035 || || 1 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 522036 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 522037 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 522038 || || 30 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 522039 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 522040 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 522041 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 522042 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 522043 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 522044 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 522045 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 522046 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 522047 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 522048 || || 29 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 522049 || || 8 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 522050 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 522051 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 522052 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 522053 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 522054 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 522055 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 522056 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 522057 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 522058 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 522059 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 522060 || || 24 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 522061 || || 22 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 522062 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 522063 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 522064 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 522065 || || 30 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 522066 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 522067 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 522068 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 522069 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 522070 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 522071 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 522072 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 522073 || || 23 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 522074 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 522075 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 522076 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 522077 || || 25 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 522078 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 522079 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 522080 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 522081 || || 25 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 522082 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 522083 || || 26 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 522084 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 522085 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 522086 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 522087 || || 14 de desembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 522088 || || 14 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 522089 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 522090 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 522091 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 522092 || || 2 d'octubre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 522093 || || 6 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 522094 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 522095 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 522096 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 522097 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 522098 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 522099 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 522100 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

522101–522200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522101 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 522102 || || 19 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 522103 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 522104 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 522105 || || 27 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 522106 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 522107 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 522108 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 522109 || || 29 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 522110 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 522111 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 522112 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 522113 || || 7 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 522114 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 522115 || || 12 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 522116 || || 13 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 522117 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 522118 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 522119 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 522120 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 522121 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 522122 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 522123 || || 3 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 522124 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 522125 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 522126 || || 16 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 522127 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 522128 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 522129 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 522130 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 522131 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 522132 || || 29 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 522133 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 522134 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 522135 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 522136 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 522137 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 522138 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 522139 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 522140 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 522141 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 522142 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 522143 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 522144 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 522145 || || 15 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 522146 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 522147 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 522148 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 522149 || || 13 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 522150 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 522151 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 522152 || || 1 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 522153 || || 1 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 522154 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 522155 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 522156 || || 14 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 522157 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 522158 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 522159 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 522160 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 522161 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 522162 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 522163 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 522164 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 522165 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 522166 || || 13 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 522167 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 522168 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 522169 || || 7 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 522170 || || 24 de setembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 522171 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 522172 || || 21 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 522173 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 522174 || || 6 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 522175 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 522176 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 522177 || || 26 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 522178 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 522179 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 522180 || || 1 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 522181 || || 27 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 522182 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 522183 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 522184 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 522185 || || 7 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 522186 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 522187 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 522188 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 522189 || || 21 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 522190 || || 27 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 522191 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 522192 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 522193 || || 28 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 522194 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 522195 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 522196 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 522197 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 522198 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 522199 || || 13 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 522200 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

522201–522300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 522201 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 522202 || || 8 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 522203 || || 24 d'abril de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 522204 || || 28 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 522205 || || 18 de juliol de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 522206 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 522207 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 522208 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 522209 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 522210 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 522211 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 522212 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 522213 || || 25 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 522214 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 522215 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 522216 || || 17 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 522217 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 522218 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 522219 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 522220 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 522221 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 522222 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 522223 || || 13 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 522224 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 522225 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 522226 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 522227 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 522228 || || 12 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 522229 || || 7 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 522230 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 522231 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 522232 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 522233 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 522234 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 522235 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 522236 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 522237 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 522238 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 522239 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 522240 || || 29 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 522241 || || 23 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 522242 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 522243 || || 25 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 522244 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 522245 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 522246 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 522247 || || 25 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 522248 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 522249 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 522250 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 522251 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 522252 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 522253 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 522254 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 522255 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 522256 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 522257 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 522258 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 522259 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 522260 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 522261 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 522262 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 522263 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 522264 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 522265 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 522266 || || 16 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 522267 || || 19 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 522268 || || 15 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 522269 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 522270 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 522271 || || 18 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 522272 || || 29 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 522273 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 522274 || || 5 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 522275 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 522276 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 522277 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 522278 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 522279 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 522280 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 522281 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 522282 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 522283 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 522284 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 522285 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 522286 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 522287 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 522288 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 522289 || || 16 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 522290 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 522291 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 522292 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 522293 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 522294 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 522295 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 522296 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 522297 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 522298 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 522299 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 522300 || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

522301–522400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522301 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 522302 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 522303 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 522304 || || 18 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 522305 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 522306 || || 23 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 522307 || || 4 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 522308 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 522309 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 522310 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 522311 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 522312 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 522313 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 522314 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 522315 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 522316 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 522317 || || 12 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 522318 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 522319 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 522320 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 522321 || || 5 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 522322 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 522323 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 522324 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 522325 || || 23 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 522326 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 522327 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 522328 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 522329 || || 22 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 522330 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 522331 || || 28 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 522332 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 522333 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 522334 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 522335 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 522336 || || 24 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 522337 || || 4 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 522338 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 522339 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 522340 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 522341 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 522342 || || 9 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 522343 || || 31 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 522344 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 522345 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 522346 || || 9 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 522347 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 522348 || || 28 de juliol de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 522349 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 522350 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 522351 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 522352 || || 12 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 522353 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 522354 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 522355 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 522356 || || 22 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 522357 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 522358 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 522359 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 522360 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 522361 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 522362 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 522363 || || 11 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 522364 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 522365 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 522366 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 522367 || || 5 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 522368 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 522369 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 522370 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 522371 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 522372 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 522373 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 522374 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 522375 || || 25 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 522376 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 522377 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 522378 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 522379 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 522380 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 522381 || || 1 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 522382 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 522383 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 522384 || || 13 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 522385 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 522386 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 522387 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 522388 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 522389 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 522390 || || 20 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 522391 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 522392 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 522393 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 522394 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 522395 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 522396 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 522397 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 522398 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 522399 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 522400 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

522401–522500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522401 || || 17 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 522402 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 522403 || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 522404 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 522405 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 522406 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 522407 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 522408 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 522409 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 522410 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 522411 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 522412 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 522413 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 522414 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 522415 || || 14 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 522416 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 522417 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 522418 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 522419 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 522420 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 522421 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 522422 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 522423 || || 19 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 522424 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 522425 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 522426 || || 21 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 522427 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 522428 || || 14 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 522429 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 522430 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 522431 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 522432 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 522433 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 522434 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 522435 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 522436 || || 22 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 522437 || || 2 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 522438 || || 1 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 522439 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 522440 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 522441 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 522442 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 522443 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 522444 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 522445 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 522446 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 522447 || || 27 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 522448 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 522449 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 522450 || || 13 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 522451 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 522452 || || 10 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 522453 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 522454 || || 14 d'octubre de 2001 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 522455 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 522456 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 522457 || || 25 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 522458 || || 27 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 522459 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 522460 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 522461 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 522462 || || 30 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 522463 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 522464 || || 12 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 522465 || || 6 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 522466 || || 19 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 522467 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 522468 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 522469 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 522470 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 522471 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 522472 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 522473 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 522474 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 522475 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 522476 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 522477 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 522478 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 522479 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 522480 || || 7 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 522481 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 522482 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 522483 || || 3 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 522484 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 522485 || || 23 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 522486 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 522487 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 522488 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 522489 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 522490 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 522491 || || 2 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 522492 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 522493 || || 26 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 522494 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 522495 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 522496 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 522497 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 522498 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 522499 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 522500 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

522501–522600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522501 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 522502 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 522503 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 522504 || || 7 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 522505 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 522506 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 522507 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 522508 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 522509 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 522510 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 522511 || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 522512 || || 7 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 522513 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 522514 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 522515 || || 18 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 522516 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 522517 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 522518 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 522519 || || 23 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 522520 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 522521 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 522522 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 522523 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 522524 || || 20 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 522525 || || 26 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 522526 || || 29 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 522527 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 522528 || || 13 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 522529 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 522530 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 522531 || || 8 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 522532 || || 30 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 522533 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 522534 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 522535 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 522536 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 522537 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 522538 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 522539 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 522540 || || 9 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 522541 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 522542 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 522543 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 522544 || || 7 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 522545 || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 522546 || || 7 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 522547 || || 27 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 522548 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 522549 || || 17 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 522550 || || 12 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 522551 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 522552 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 522553 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 522554 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 522555 || || 3 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 522556 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 522557 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 522558 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 522559 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 522560 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 522561 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 522562 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 522563 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 522564 || || 21 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 522565 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 522566 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 522567 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 522568 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 522569 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 522570 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 522571 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 522572 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 522573 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 522574 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 522575 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 522576 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 522577 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 522578 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 522579 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 522580 || || 25 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 522581 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 522582 || || 15 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 522583 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 522584 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 522585 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 522586 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 522587 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 522588 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 522589 || || 20 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 522590 || || 24 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 522591 || || 13 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 522592 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 522593 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 522594 || || 13 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 522595 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 522596 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 522597 || || 12 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 522598 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 522599 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 522600 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

522601–522700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522601 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 522602 || || 17 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 522603 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 522604 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 522605 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 522606 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 522607 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 522608 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 522609 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 522610 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 522611 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 522612 || || 15 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 522613 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 522614 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 522615 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 522616 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 522617 || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 522618 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 522619 || || 1 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 522620 || || 17 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 522621 || || 12 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 522622 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 522623 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 522624 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 522625 || || 19 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 522626 || || 2 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 522627 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 522628 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 522629 || || 24 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 522630 || || 25 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 522631 || || 24 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 522632 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 522633 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 522634 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 522635 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 522636 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 522637 || || 19 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 522638 || || 29 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 522639 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 522640 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 522641 || || 10 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 522642 || || 1 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 522643 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 522644 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 522645 || || 22 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 522646 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 522647 || || 11 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 522648 || || 29 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 522649 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 522650 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 522651 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 522652 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 522653 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 522654 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 522655 || || 2 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 522656 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 522657 || || 9 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 522658 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 522659 || || 20 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 522660 || || 14 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 522661 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 522662 || || 7 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 522663 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 522664 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 522665 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 522666 || || 18 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 522667 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 522668 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 522669 || || 11 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 522670 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 522671 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 522672 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 522673 || || 9 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 522674 || || 17 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 522675 || || 14 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 522676 || || 27 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 522677 || || 7 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 522678 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 522679 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 522680 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 522681 || || 16 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 522682 || || 11 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 522683 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#FFC2E0
| 522684 || || 2 de maig de 2016 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 522685 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 522686 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 522687 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 522688 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 522689 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 522690 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 522691 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 522692 || || 30 de maig de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 522693 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 522694 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 522695 || || 16 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 522696 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 522697 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 522698 || || 12 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 522699 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 522700 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

522701–522800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522701 || || 15 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 522702 || || 31 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 522703 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 522704 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 522705 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 522706 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 522707 || || 18 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 522708 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 522709 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 522710 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 522711 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 522712 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 522713 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 522714 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 522715 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 522716 || || 18 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 522717 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 522718 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 522719 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 522720 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 522721 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 522722 || || 9 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 522723 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 522724 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 522725 || || 7 de juny de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 522726 || || 14 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 522727 || || 28 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 522728 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 522729 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 522730 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 522731 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 522732 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 522733 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 522734 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 522735 || || 4 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 522736 || || 23 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 522737 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 522738 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 522739 || || 8 de juny de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 522740 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 522741 || || 17 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 522742 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 522743 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 522744 || || 27 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 522745 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 522746 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 522747 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 522748 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 522749 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 522750 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 522751 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 522752 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 522753 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 522754 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 522755 || || 23 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 522756 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 522757 || || 6 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 522758 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 522759 || || 18 de maig de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 522760 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 522761 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 522762 || || 24 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 522763 || || 21 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 522764 || || 4 de juliol de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 522765 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 522766 || || 3 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 522767 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 522768 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 522769 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 522770 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 522771 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 522772 || || 4 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 522773 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 522774 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 522775 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 522776 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 522777 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 522778 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 522779 || || 14 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 522780 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 522781 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 522782 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 522783 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 522784 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 522785 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 522786 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 522787 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 522788 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 522789 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 522790 || || 24 de març de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 522791 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 522792 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 522793 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 522794 || || 10 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 522795 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 522796 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 522797 || || 29 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 522798 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 522799 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 522800 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

522801–522900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522801 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 522802 || || 24 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 522803 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 522804 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 522805 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 522806 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 522807 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 522808 || || 27 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 522809 || || 22 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 522810 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 522811 || || 21 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 522812 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 522813 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 522814 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 522815 || || 14 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 522816 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 522817 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 522818 || || 12 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 522819 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 522820 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 522821 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 522822 || || 1 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 522823 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 522824 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 522825 || || 5 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 522826 || || 5 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 522827 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 522828 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 522829 || || 24 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 522830 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 522831 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 522832 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 522833 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 522834 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 522835 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 522836 || || 17 d'abril de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 522837 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 522838 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 522839 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 522840 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 522841 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 522842 || || 18 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 522843 || || 11 de juliol de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 522844 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 522845 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 522846 || || 18 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 522847 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 522848 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 522849 || || 27 de maig de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 522850 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 522851 || || 11 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 522852 || || 20 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 522853 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 522854 || || 12 de juliol de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 522855 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 522856 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 522857 || || 14 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 522858 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 522859 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 522860 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 522861 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 522862 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 522863 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 522864 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 522865 || || 14 de juliol de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 522866 || || 14 de juliol de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 522867 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 522868 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 522869 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 522870 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 522871 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 522872 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 522873 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 522874 || || 11 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 522875 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 522876 || || 13 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 522877 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 522878 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 522879 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 522880 || || 2 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 522881 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 522882 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 522883 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 522884 || || 16 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 522885 || || 13 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 522886 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 522887 || || 21 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 522888 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 522889 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 522890 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 522891 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 522892 || || 22 d'abril de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 522893 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 522894 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 522895 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 522896 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 522897 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 522898 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 522899 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 522900 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

522901–523000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 522901 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 522902 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 522903 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 522904 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 522905 || || 26 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 522906 || || 2 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 522907 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 522908 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 522909 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 522910 || || 28 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 522911 || || 26 de gener de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 522912 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 522913 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 522914 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 522915 || || 26 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 522916 || || 2 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 522917 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 522918 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 522919 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 522920 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 522921 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 522922 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 522923 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 522924 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 522925 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 522926 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 522927 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 522928 || || 22 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 522929 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 522930 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 522931 || || 19 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 522932 || || 5 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 522933 || || 26 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 522934 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 522935 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 522936 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 522937 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 522938 || || 23 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 522939 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 522940 || || 22 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 522941 || || 21 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 522942 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 522943 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 522944 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 522945 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 522946 || || 14 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 522947 || || 10 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 522948 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 522949 || || 22 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 522950 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 522951 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 522952 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 522953 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 522954 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 522955 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 522956 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 522957 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 522958 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 522959 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 522960 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 522961 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 522962 || || 26 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 522963 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 522964 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 522965 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 522966 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 522967 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 522968 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 522969 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 522970 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 522971 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 522972 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 522973 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 522974 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 522975 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 522976 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 522977 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 522978 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 522979 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 522980 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 522981 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 522982 || || 14 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 522983 || || 28 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 522984 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 522985 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 522986 || || 25 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 522987 || || 7 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 522988 || || 4 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 522989 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 522990 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 522991 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 522992 || || 26 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 522993 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 522994 || || 8 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 522995 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 522996 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 522997 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 522998 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 522999 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 523000 || || 25 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (520001)-(525000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides